Angiolo Del Lungo – giornalista italiano
 Angiolo Del Lungo – medico italiano